Adams Township, South Dakota kan syfta på:

* Adams Township, Grant County, South Dakota
 Adams Township, Miner County, South Dakota